Джеладзе:

 Джеладзе, Гизо Анзорович (род. 1975) — грузинский футболист.
 Джеладзе, Звиад Анзорович (род. 1973) — грузинский футболист.